Naos steht für:
 Naos (Architektur), in der Architektur einen Raum eines Sakralbaus
 in der Kunstgeschichte einen Schrein
 Naos (Stern), Stern
 Naos (Höhle), Höhle

NAOS steht für:
 NAOS. A Practical Guide to Modern Magick, ein Buch des Order of Nine Angles

N.A.O.S. steht für:
 ein Musikprojekt von Magus Wampyr Daoloth

NA-OS steht für:
 , ISO-3166-2-Code der namibischen Region

NAOS